Marx kan syfta på:

Karl Marx, tysk filosof, ekonom och politiker
Bröderna Marx, amerikanska komiker:
 Groucho Marx (Julius Marx)
 Chico Marx (Leonard Marx)
 Harpo Marx (Adolph Marx)
 Zeppo Marx (Herbert Marx)
 Gummo Marx (Milton Marx)
Adolf Bernhard Marx, tysk musikteoretiker
Herbert Marx, kanadensisk politiker
Jenny Marx, Karl Marx hustru
Joseph Marx, österrikisk tonsättare
Karl Marx (missionsläkare) (1857–1891), tysk ögonläkare och missionär som verkade i Tibet
Louis Marx, amerikansk leksakstillverkare
Maarten Marx, nederländsk filosof
Reinhard Marx, tysk kardinal
Richard Marx, amerikansk popsångare
Wilhelm Marx, tysk journalist och politiker, Tysklands rikskansler 1923-25 och 1926-28

Se även 
Marks
Marxism

Judiska efternamn
Tyska efternamn